Slavickas ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom slawischen Wort slawa.

Weibliche Formen 
 Slavickaitė (ledig)
 Slavickienė (verheiratet)

Namensträger 

 Sigitas Slavickas (* 1941),  Politiker
 Vaidas Slavickas (* 1986),  Fußballspieler

Familienname
Litauischer Personenname